Chōshi peut désigner au Japon :
 la ville de Chōshi ;
 le pichet à saké, un chōshi.